Район Хіґасі ( хіґасі ку) — «Східний район»

Район Хіґасі (Наґоя)
Район Хіґасі (Ніїґата)
Район Хіґасі (Саппоро)
Район Хіґасі (Хамамацу)
Район Хіґасі (Хіросіма)

Див. також 
Хіґасі